Der Weitsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 5. und 6. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Russin Ljudmila Galkina. Sie gewann vor der Griechin Niki Xanthou. Bronze ging an die italienische Titelverteidigerin, Olympiazweite von 1996 und EM-Dritte von 1994 Fiona May.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.In diesem Wettbewerb gab es keinen einzigen Sprung mit zu starker Windunterstützung.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. August 1997, 8:20 Uhr

43 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 6,70 m. Sechs Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 6,59 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
9. August 1997, 18:25 Uhr

In diesem Finale gab es eine Abweichung von der ansonsten üblichen Regel, dass den besten acht Athletinnen im Gegensatz zu den dahinter platzierten Springerinnen nach drei absolvierten Sprüngen drei weitere Versuche zur Verfügung stehen. Auf dem achten Rang lagen mit gleicher Weite von 6,64 m zwei Athletinnen gleichauf, wobei der zweitbeste Versuch nicht zu einer weiteren Differenzierung hinzugezogen wurde. So wurden in diesem Fall neun Teilnehmerinnen drei weitere Versuche zugestanden.

Video 
 World Championships in Athletics 1997 - Long Jump Women auf youtube.com, abgerufen am 5. Juli 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Women Long Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Long Jump, Athens 1997, S. 322 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 5. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Marousi